Михаи́л Кали́нин:
 Калинин, Михаил Евдокимович (1868— после 1918) — генерал-майор царской армии, военспец.
 
 Калинин, Михаил Михайлович (1911—1973) — советский военный речник, капитан 2-го ранга, Герой Советского Союза.
 
 Калинин, Михаил Павлович (1906—1958) — советский кинорежиссёр, актер.
 Калинин, Михаил Степанович (1918—1978) — советский подводник, капитан 1-го ранга, Герой Советского Союза.